Marciana, commune italienne.
 Marciana, sœur de l'empereur Trajan.

Voir aussi 
 Biblioteca Marciana, la plus importante bibliothèque de Venise.
 Cappella Marciana, le chœur de la basilique Saint-Marc de Venise.